Sassowo (ukrainisch und russisch ) ist der Name einiger Orte in Russland und der Ukraine:

 eine Stadt in Russland, siehe Sassowo
 ein Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe, siehe Sassowo (Berehowe)
 ein Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Sassowo (Tjatschiw)